Провинциите в КНР (на мандарински китайски:省, пинин:shěng) са административно-териториални единици единици в Китай на високо ниво, наред с автономните региони и градовете на централно подчинение. Официално единици на ниво провинции се смятат също и специалните административни райони - Хонконг и Макао, въпреки че те разполагат със значителна автономия.

Към днешно време в Китай има 22 административни единици със статут на провинции. Официално 23-та провинция продължава да се смята и Тайван.

Списък на провинциите на КНР

История 
Първите китайски провинции са учредени през епохата Юен. В това време техния брой е 10. Властта на императора във всяка провинция се представлявала от управител (巡撫, дзунфу) и военен наместник (提督, тиду).

Външни препратки 
  Интерактивна карта на провинциите на Китай .